Жорж ван Дрим (, род. 1957) — лингвист, профессор исторического языкознания и заведующий Лингвистическим институтом () Бернского университета.

Исследования 
С тех пор, как он занимался тангутскими рукописями двенадцатого века в годы перестройки в Ленинградском филиале Института востоковедения АН СССР (в настоящее время — Институт восточных рукописей РАН), Джордж ван Дрим пользуется и русским именем Юрий Юрьевич. С 1983 г. Дж. ван Дрим занимается полевыми исследованиями в Гималаях. По поручению бутанского государства он составил грамматику государственного языка дзонг-кэ, его фонологическую романизацию и лингвистический атлас королевства. В соавторстве с Кама Цхэрингом () он написал один из лучших учебников языка дзонг-кэ. Он также написал грамматики двух языков восточного Непала, лимбу и думи, относящихся к кластеру киранти, и грамматику языка бумтханг (фонетическая транскрипция автолингвонима — [bumthaŋ-kha]), распространенного в центральном Бутане. В 2001 г. появилась его двухтомная энциклопедия языков и народностей Гималаев под названием «Languages of the Himalayas». В сотрудничестве с государственными органами Бутана и Непала он брал пробы ДНК у многих туземных народностей Гималаев.

Деятельность 
В Берне Джордж ван Дрим заведует программой исследований «Определение стратегических задач на субконтиненте» (), которая ставит целью описание исчезающих и малоизвестных языков Южной Азии. Эта научная программа представляет собой продолжение и диверсификацию проекта «Языки Гималаев» (), который пользовался большим успехом в Лейденском университете, где Дж. ван Дрим заведовал кафедрой описательной лингвистики до 2009 г. Его команда опубликовала описания, словари и морфологически анализированные тексты более чем дюжины малоизвестных языков Гималаев, многие из которых находятся под угрозой исчезновения.

Его исследования привели к лучшему пониманию древнейшей этнолингвистической истории Азии. На основе лингвистических доказательств и данных популяционной генетики он пришёл к выводу, что древние мяо-яо и древние австроазиаты, вероятно, были первоначальными изобретателями рисового земледелия. Он представил хорошо обоснованную теорию о прародине и последующем распространении австроазиатской и тибето-бирманской языковых семей, а также семьи мяо-яо. Он отвергал сино-тибетскую филогению, которую он заменял подлинной тибето-бирманской моделью. В 2004 г. для этой языковой семьи он предложил нейтральное географическое название «транс-гималайская». Он разрабатывал дарвинистскую лингвистическую теорию под названием симбиосизм, на почве которой развивалась философия симбиомизма.

С 2001 года, в сотрудничестве с генетиком Петером де Кнейффом (), Дж. ван Дрим собрал образцы ДНК более чем 2000 добровольцев в Непале и Бутане, с регистрацией родного языка каждого из добровольцев, для изучения корреляции между генами и языками. На основании данной работы он предложил пересмотреть классификацию языков: вместо термина сино-тибетская семья он предложил вести речь о тибето-бирманской семье, ветвью которой он считал китайский язык с его диалектами.

Дж. ван Дрим высказал гипотезу, согласно которой язык бурушаски связан не с древнейшим населением Гиндукуша, а с волной миграции представителей карасукской культуры, которая происходила параллельно миграции индоарийских народов.

Публикации 
 van Driem, George (2011). «The ethnolinguistic identity of the domesticators of Asian rice». Comptes Rendus Palevol, doi:10.1016/j.crpv.2011.07.004.
 van Driem, George (2011). «Tibeto-Burman subgroups and historical grammar». Himalayan Linguistics, 10 (1): 31-39.
 van Driem, George (2008). «The origin of language: Symbiosism and Symbiomism», pp. 381—400 in John D. Bengtson, ed., In Hot Pursuit of Language in Prehistory. Amsterdam: John Benjamins.
 van Driem, George (2007). «The diversity of the Tibeto-Burman language family and the linguistic ancestry of Chinese», Bulletin of Chinese Linguistics, 1 (2): 211—270.

Примечания

Ссылки 
 The Dutch god of language
 George van Driem, Open Semiotics Resource Center
 Himalayan Languages Project

См. также 
 Языки Бутана

Исследователи Бутана
Лингвисты Нидерландов
Лингвисты Швейцарии
Дзонг-кэ
Преподаватели Лейденского университета
Тангутологи